Muziek:
 Bad Company (band), een Britse hardrockband, opgericht in 1973
 Bad Company (album), een album van bovenstaande band
 Bad Company (single), een single van bovenstaand album
 Bad Company (muziekgroep), een Britse drum 'n bass groep, opgericht in 1998

Films:
 Bad Company (1925), een film van Edward H. Griffith
 Bad Company (1931), een film van Tay Garnett 
 Bad Company (1972), een film van Robert Benton
 Bad Company (1995), een film van Damian Harris
 Bad Company (2002), een film van Joel Schumacher
Overige:

 Bad Company (computerspel), een computerspel van Digital Illusions CE